In 1971 werd de 32ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. Het was het eerste seizoen onder deze naam van de competitie, die gespeeld werd van 6 april tot 2 november. Dnjepr Dnjepropetrovsk werd kampioen.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1971

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1970/71